Numéro trois, Numéro 3 ou  (en anglais No. 3 ou Number Three) peut faire référence à :

Numéro trois, un personnage de fiction de la série télévisée Battlestar Galactica.

Voir aussi
N3